Jarmo Myllys, finski hokejist, * 29. maj 1965, Savonlinna, Finska.

Myllys je v finski ligi branil za klube SaPKo Savonlinna, Ilves Tampere, Lukko Rauma, KooKoo Kouvola, Espoo Blues in SaiPa Lappeenranta, igral je tudi v ligi NHL za kluba Minnesota North Stars in San Jose Sharks, toda v štirih sezonah je branil le na 39-ih tekmah, šest sezon pa je bil tudi član kluba Luleå HF v švedski ligi. V sezonah 1987/88 in 1993/94 je bil izbran za najboljšega vratarja finske lige in v idealno peterko finske lige, v sezoni 1995/96 pa še za najboljšega vratarja švedske lige. V sezoni 1987/88 je bil izbran tudi za najboljšega hokejista finske lige, v sezonah 1999/00 in 200/01 je bil izbran v idealno peterko švedske lige. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil eno srebrno in dve bronasti medalji, in sedmih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno zlato in tri srebrne medalje. Skupno je za reprezentanco nastopil na 188-ih tekmah. Na Svetovnem prvenstvu 1995 je bil izbran za najboljšega vratarja turnirja in izbran v idealno peterko prvenstva.

Pregled kariere

|-
| SaPKo Savonlinna
| Finska mladinska liga
| 81/82
|
|
| 28
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaPKo Savonlinna
| Finska 2. liga
| 82/83
|
| 13
| 31
| 0
| 0
| 0
| 2
|
| .836
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 83
|
| 4
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 83/84
|
| 9
| 29
| 0
| 1
| 1
| 2
| 3.00
| .888
|
| 0
| 2
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
| 4
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.25
| .906
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 84/85
|
| 9
| 31
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.55
| .911
|
| 2
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.50
| .954
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 85
|
| 1
| 7
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.00
| .909
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 85/86
|
| 16
| 36
| 0
| 0
| 0
| 2
| 4.13
| .902
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 86/87
|
| 43
| 43
| 0
| 1
| 1
| 40
| 3.89
| .892
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 8
| 8
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.49
| .895
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 1
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| .875
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 87/88
|
| 43
| 44
| 0
| 1
| 1
| 6
| 3.13
| .901
|
| 8
| 8
| 0
| 0
| 1
| 12
| 2.88
| .909
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 6
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.83
| .928
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 88/89
|
| 6
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.55
| .841
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kalamazoo Wings
| IHL
| 88/89
|
| 28
|
| 0
| 1
| 1
| 4
| 3.66
| .890
|
| 6
|
| 0
| 0
| 1
| 0
| 3.15
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 89/90
|
| 4
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6.15
| .807
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kalamazoo Wings
| IHL
| 89/90
|
| 49
|
| 0
| 8
| 8
| 39
| 3.51
|
|
| 7
|
| 0
| 0
| 8
| 0
| 3.71
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 90/91
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 6.15
| .860
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kalamazoo Wings
| IHL
| 90/91
|
| 38
|
| 0
| 4
| 4
| 14
| 3.79
|
|
| 10
|
| 0
| 0
| 4
| 22
| 2.60
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 91/92
|
| 27
|
| 0
| 1
| 1
| 2
| 5.02
| .867
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 91/92
|
| 5
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.93
| .886
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KooKoo Kouvola
| Finska 2, liga
| 92/93
|
| 39
| 41
| 0
| 6
| 6
| 18
| 3.06
| .909
|
| 6
| 6
| 0
| 1
| 7
| 2
| 4.01
| .882
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 93/94
|
| 46
| 47
| 0
| 3
| 3
| 8
| 2.85
| .908
|
| 9
| 9
| 0
| 1
| 4
| 4
| 1.73
| .946
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 5
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.60
| .966
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 7
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.35
| .942
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 37
| 37
| 0
| 4
| 4
| 22
| 2.86
| .902
|
| 9
| 9
| 0
| 0
| 4
| 14
| 3.11
| .913
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.71
| .917
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 39
| 40
| 0
| 2
| 2
| 30
| 2.53
| .898
|
| 13
| 13
| 0
| 0
| 2
| 2
| 2.05
| .925
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 4
| 5
| 0
| 1
| 1
| 0
| 3.03
| .900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 2
| 4
| 0
| 0
| 0
| 2
| 4.00
| .789
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Evropska liga
| 96/97
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.25
| .931
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 37
| 37
| 0
| 3
| 3
| 56
| 2.11
| .913
|
| 10
| 10
| 0
| 0
| 3
| 10
| 2.25
| .893
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1.68
| .938
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Evropska liga
| 97/98
|
| 3
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.68
| .910
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 43
| 43
| 0
| 1
| 1
| 22
| 2.63
| .897
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.54
| .851
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 2
| 10
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.02
| .923
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 47
| 48
| 0
| 0
| 0
| 58
| 2.73
| .890
|
| 9
| 9
| 1
| 0
| 1
| 14
| 2.31
| .893
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 40
| 44
| 0
| 1
| 1
| 46
| 2.60
| .896
|
| 9
| 9
| 0
| 0
| 1
| 0
| 2.58
| .902
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 41
| 46
| 1
| 3
| 4
| 53
| 2.77
| .891
|
| 10
| 10
| 0
| 1
| 5
| 4
| 3.33
| .880
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 0
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 01/02
|
| 46
| 56
| 0
| 2
| 2
| 22
| 3.00
| .898
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 2
| 2
| 3.04
| .898
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 02/03
|
| 19
| 28
| 0
| 0
| 0
| 14
| 2.05
| .929
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.30
| .925
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 03/04
|
| 34
| 41
| 0
| 1
| 1
| 24
| 2.91
| .899
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 03/04
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.83
| .945
|
| 1
| 13
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.00
| .882
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 04/05
|
| 45
| 54
| 0
| 0
| 0
| 24
| 3.18
| .889
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti SaPKo Savonlinna
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti Minnesota North Stars
Hokejisti Kalamazoo Wings
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Kansas City Blades
Hokejisti KooKoo Kouvola
Hokejisti Luleå HF
Hokejisti Espoo Blues
Hokejisti SaiPa Lappeenranta
Hokejisti HV 71
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih